Ереймента́уский райо́н (до 1997 — Ермента́уский; ) — административная единица в составе Акмолинской области Казахстана. 

Административный центр — город Ерейментау, расположен в 312 км к юго-востоку от Кокшетау.

География 
Район расположен на востоке Акмолинской области. Площадь территории — 17,5 тыс. км², что составляет 11,97 % от всей территории области (1-й район по размеру территории в области). 

Граничит:
 на севере с Уалихановским районом Северо-Казахстанской области;
 на северо-востоке с Актогайским районом Павлодарской области;
 на востоке с Экибастузской городской администрацией Павлодарской области;
 на юге с Осакаровским районом Карагандинской области;
 на юго-западе с Аршалынским районом Акмолинской области;
 на западе с Целиноградским, Шортандинским, Аккольским районами и Степногорской городской администрацией Акмолинской области;
 на северо-западе с районом Биржан сал.

Ерейментауский район расположен на севере Казахского мелкосопочника, большую часть территории занимает холмисто-бугристая равнина, на востоке — горы Ерейментау. В недрах запасы золота, сурьмы, каменного угля, бокситов, гранита, известняка и других. Климат континентальный. Средние температуры января от −16 до −18°С, июля 20—21°С. Годовое количество атмосферных осадков 300—350 мм. По территории района с юго-запада на северо-восток протекают главные притоки Силети: Ащылыайрык (слева), Акмырза, Кедей, Шили (справа) и река Оленты (Оленти). Много озёр, самые крупные: Тениз, Шолаксор, Жаксытуз, Тамсор, Карасор, Улькен и Киши Шарыкты, Коржынколь и другие. Большая часть территории Ерейментауского района расположена в зоне тёмно-каштановых почв со степной растительностью (ковыль, типчак и другие). Растут также ольха, берёза, осина. Обитают волк, лисица, косуля, заяц, сурок, архар (в Ерейментауском заказнике); в водоёмах водятся сазан, окунь, щука и другие.

История

Этимология 

Историк Адрешев Манап Бектасович так описывает версию происхождения названия местности (района):

«Действительно, в казахском языке нет слова «ереймен». Из существующих легенд, объясняющих его происхождение, мне ближе связанная с именем Асана Қайғы (Горемычного). Народный певец XV века выразил восхищение извилистостью гор: «Қалай ерейген тау!». Тем самым дал первоначальное название местности. А чиновники в ходе переписи населения в документе допустили ошибку в слове».

Дореволюционный период 

Административно, большая часть территории нынешнего района подлежала к северной, наиболее благоприятной для хозяйственной деятельности части Акмолинского уезда Акмолинской области Российской империи. На землях Акмолинского уезда в основном располагались племена Среднего жуза казахов: род куандык из племени аргын с его отделениями: алтай, карпык, берш, темеш, агыс, калчакман; северо-восточную часть уезда (р. Сленты) занимали канжигали; на северо-западе — род караул племени аргын, а в северной части — род курсары племени керей.

В первой половине XIX века ещё наблюдается преобладание кочевого хозяйства над оседлым. Однако, естественный прирост населения и особенно процесс массовой колонизации, начавшийся со второй половины XIX в. — вызвал земельную стесненность в среде казахского скотоводческого населения. Ввиду этого, идёт бурный процесс землеустройства казахов: переход к полуоседлому, иногда к оседлому образу жизни; развиваются новые формы хозяйственной деятельности — сенокошение и земледелие. Так, к 1909 году число сеющих хозяйств по всему уезду составляло 77,50 % ― эта цифра говорит о том, что большая часть населения уезда в начале XX в. прочно перешла к полуоседлому образу жизни. Таким образом, на территории уезда в конце XIX — начале XX в. господствующим был скотоводческо-земледельческий тип хозяйства.

Советский период 

Первоначально район был образован как — Эркеншили́кский в сентябре 1928 года в составе Акмолинского округа с административным центром в селе Тургай.

Во время коллективизации, за счет конфискованного имущества в районе было создано 17 колхозов.

После упразднения Акмолинского округа в 1930 году, в периоде с 1930—1932 годами — в республиканской подчинении.

С 1932 года — в составе Карагандинской области. С 1936 — Северо-Казахстанской; с 1939 — Акмолинской. 

С 1935 года административным центром района являлось село Благодатное (ныне — аул Олжабай батыра).

На начало 1940 года, в районе было всего — 15 сельских аульных советов и 86 населённых пунктов. Территория составляла — 25,5 тыс км², численность населения — 15 158 чел., основным занятием работоспособного населения было земледелие и животноводство.

В 1954 году статус административного центра района было переведено новообразованному в 1948 году — пгт Ерментау.

Во время освоение целины, район непосредственно был включен в состав Целинного края, позже преобразовавшийся в сельский район «Эркеншилик». Были образованы 17 совхозов и 1 подхоз.

В 1964 году район был переименован в Ерментауский. С 1965 года — вновь в составе Акмолинской области.

Независимый Казахстан 

Указом Президента Республики Казахстан от 28 февраля 1997 года N 3370 «Об упразднении Селетинского района Акмолинской области»: Селетинский район Акмолинской области был упразднён, территория упразднённого района была включена в состав Ерментауского района.

Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 1997 года N 3759 «О переименовании отдельных административно-территориальных единиц Акмолинской области и изменении их транскрипции»: транскрипция Ерментауского района была изменена в — Ерейментауский. 

Постановлением акимата Акмолинской области от 11 апреля 2013 года № А-3/149 и решением Акмолинского областного маслихата от 11 апреля 2013 года № 5С-12-3 «Об изменении административно-территориального устройства города Степногорск, Аккольского, Ерейментауского и Шортандинского районов Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 24 апреля 2013 года № 3708):
 административное-территориальное образование 3-го уровня (сельский акимат) «Село Изобильное» общей площадью в 12 005 гектаров, было передано в состав Степногорской городской администрации.

Население 

Урбанизация

Всего в районе лишь один населённый пункт имеет статус города — Ерейментау, где проживают 8 580 чел. или 34,12 % населения района (2022).

Национальный состав

Половозрастной состав 

По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

Административное деление 

Ерейментауский район — как отдельная административная единица 2-го уровня Казахстана, включает в свой состав 14 административно-территориальных образований 3-го уровня, в том числе: 1 городская администрация, 9 сельских округов, 4 села.

Населённые пункты 

В Ерейментауском районе — 33 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 

Решением Акмолинского областного маслихата, акима Акмолинской области от 12 апреля 2001 года N С-7-11 «Об упразднении отдельных административно-территориальных единиц» (зарегистрированное Управлением юстиции Акмолинской области 8 мая 2001 года № 589) — было решено упразднить и исключить из учетных данных, в связи с выездом
жителей, следующие населенные пункты по Ерейментаускому району:
 село Нецветаевка Бестогайского сельского округа;
 село Восточное Изобильного сельского округа;
 село Токберли Новодолинского сельского округа;
 село Кеноткель Новомарковского сельского округа;
 село Шакшабай Павловского сельского округа;
 сёла Кийкпай и Таскора Селетинского сельского округа;
 сёла Богенбай и Ордабай Улентинского сельского округа.

Совместным решением Акима Акмолинской области и Акмолинского областного маслихата от 26 декабря 2003 года N 3C-3-12 «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Енбекшильдерского, Ерейментауского и Сандыктауского районов» (зарегистрированное Управлением юстиции Акмолинской области 12 января 2004 года № 2206):
 село Баймен Благодетненского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Новокаменка;
 село Тургайский ХПП Тургайского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Тургай (административного центра сельского округа);
 село Усамбай Бозтальского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Бозтал (административного центра сельского округа);
 село Чилинка Бестогайского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Байсары.

Постановлением Акимата Акмолинской области от 21 марта 2007 года N а-4/87 и решением Акмолинского областного Маслихата от 21 марта 2007 года N ЗС-25-12 «О внесении изменений в административно-территориальное устройства Акмолинской области по Ерейментаускому и Целиноградскому районам» (зарегистрированно Департаментом юстиции Акмолинской области 16 апреля 2007 года N 3219):
 село Целинное было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных, поселение села вошло в состав села Новодолинка (административного центра сельского округа).

Постановлением акимата Акмолинской области от 22 ноября 2019 года № А-11/567 и решением Акмолинского областного маслихата от 22 ноября 2019 года № 6С-39-11 «Об изменении административно-территориального устройства Ерейментауского района Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 29 ноября 2019 года № 7527):
 село Веренка было отнесено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных, поселение села вошло в состав аула Еркиншилик (административного центра сельского округа).

Экономика 
Развито зерновое земледелие и животноводство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади). Разрабатываются месторождения золотых руд Бестобе и Ешкиолмес. Заводы: щебёночный, железо-бетонных изделий, масло- и хлебозаводы и другие. По территории района проходят железная дорога Астана — Павлодар, Ерейментау — Айсары и автомобильная дорога Астана — Павлодар.

Достопримечательности 
На территории района находятся:
 Ерейментауские скульптуры — памятники древнего искусства, группа каменных изваяний периода Тюркского каганата (VI—VIII вв.).
 Кобейтуз - розовое озеро.

Примечания

Ссылки 
 Информация о районе на сайте области

Ерейментауский район